Kauzlarich peut faire référence à : 
 Richard Kauzlarich (né en 1944), diplomate américain.
 Susan Kauzlarich, chimiste américaine.